Der Name Kauffungen steht für:

 Kunz von Kauffungen (um 1410–1455), sächsischer Adliger
 Richard Kauffungen (1854–1942), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
 Kauffung
 Kaufungen